Мисьонес:

 Мисьонес (провинция) — Аргентина
 Мисьонес (Парагвай) — департамент